3-я Банийская ударная бригада (), полное название 3-я ударная бригада 7-й Банийской дивизии () — подразделение НОАЮ, участвовавшее в Народно-освободительной войне Югославии.

История 
Образована 1 мая 1943 как 4-я Банийская бригада Унской оперативной группы () в Бании (ныне Бановина, область в Хорватии). Основа — Банийский партизанский отряд и группа добровольцев. Численность на момент образования: 1000 человек в трёх батальона и инженерной роте. Вооружение: 587 винтовок, 29 пистолетов-пулемётов, пять пулемётов и три миномёта.

До 11 сентября 1943 находилась в составе Унской оперативной группы, позднее переведена в 7-ю Банийскую дивизию, где находилась до конца войны. С 28 июня 1943 по распоряжению Главного штаба НОА и ПО Хорватии именовалась как 1-я Банийская бригада Унской оперативной группы (). С сентября 1943 года — 3-я бригада 7-й Банийской ударной дивизии. Наименование «ударная» получила в марте 1945 года.

Известна по своему участию в первой Цазинской операции. Награждена орденами «За заслуги перед народом» и «Братство и единство».

Литература 
 Vojna enciklopedija, 2. izd., 1978, Zvezek 2, str. 18.

Бригады Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году